Aceasta este o listă de formații heavy metal notabile grupate pe subgenuri. Pentru liste complete și mai detaliate pentru fiecare gen în parte, vedeți :Categorie:Liste de formații heavy metal.

Black metal

Death metal

Gothenburg metal

Grindcore

Metalcore

Doom metal

Folk metal

Celtic metal

Oriental metal

Viking metal

Gothic metal

Heavy metal

Glam metal

NWOBHM

NWOAHM

Industrial metal

Nu metal

Post-metal

Power metal

Progressive metal

Speed metal

Symphonic metal

Symphonic Power metal

Thrash metal 

Metal (muzică)
Liste de formații heavy metal